Анантнаг:

 Анантнаг — город и муниципалитет в округе Анантнаг в штате Джамму и Кашмир, Индия.
 Анантнаг — округ в индийском штате Джамму и Кашмир, в регионе Кашмир.